Kotaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotaluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kotaluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kotaluoto (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Kotaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,92, long 29,31), 
 Kotaluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,88, long 29,46), 
 Kotaluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,97, long 27,35), 
 Kotaluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,81, long 27,67), 

Robotskapade Finlandförgreningar